Kozmogyemjanszk – település Oroszországban, a Jaroszlavli területen
 Kozmogyemjanszk – település Oroszországban, a Permi határterületen
 Kozmogyemjanszk – település Oroszországban, Mariföldön